Escauriza ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Escauriza (* 1958), paraguayischer Leichtathlet
 Lara Escauriza (* 1998), paraguayische Tennisspielerin